Shibao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shibaosi, ort, Guizhou, 
 Shibao (socken i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar